Le tedaga (ou téda) est une langue parlée par les Tedas, des Toubous vivant au Tchad, au Niger, au Nigeria et en Libye. Il serait parlé par environ  locuteurs.

Écriture

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Daza (peuple)
 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues nilo-sahariennes
 langues sahariennes
 langues par zone géographique
 langues en Afrique
 Langues au Tchad

Liens externes 
 
 
 
 
 

Inventaire de langues
Langue au Niger
Langue au Nigeria
Langue au Tchad
Langue en Libye
Langue saharienne